George Ivory kan syfta på:

* George Ivory (1910–1992), engelsk fotbollsspelare
 George Ivory (född 1965), amerikansk basketspelare och -tränare